sikátor, szűk utca

 Sikátor, község Győr-Moson-Sopron megyében
 Sikátor, Kertész Ákos 1965-ben megjelent regénye
 Sikátor, Rényi Tamás 1967-es filmje